

Cinema 
Vita da cani (A Dog's Life), film del 1918 di Charlie Chaplin
Vita da cani, film del 1950 di Steno e Mario Monicelli

Fumetto 
 Vita da cani – fumetto italiano

Titoli simili
Che vita da cani! (Life Stinks), film del 1991 di Mel Brooks